Paoloni ima više značenja:
 Paoloni, Avellino
 Paoloni, Vicenza